Пуерто дел Пино има више значења:

 Пуерто дел Пино (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто дел Пино, Пуерта дел Сијело (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику